Новоивановка — село в Балейском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Матусовское».

География 
Село находится в юго-западной части района, на берегах реки Семёновой, вблизи места впадения её в реку Унду, на расстоянии примерно 13 километров (по прямой) к юго-западу от города Балея. Абсолютная высота — 576 метров над уровнем моря.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −45,5 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 39,2 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 308,3 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в XVIII веке крестьянами, приписанными к Нерчинскому сереброплавильному заводу. В 1851 году жителей перевели в казачье сословие. До революции входило в состав 3-го отделения Забайкальского казачьего войска.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 57,9 %, женщины — соответственно 42,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 247 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют Дом культуры, библиотека и фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Балейского района